Fubuki steht für:

Personen:
 Jun Fubuki (* 1952), japanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Fubuki Kuno (* 1989), japanische Fußballspielerin

Schiffe:
 Fubuki (Schiff, 1927), Zerstörer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Fubuki-Klasse, Klasse von Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine